City of God (englisch für Stadt Gottes) steht für:

 City of God (Film), brasilianischer Film von Fernando Meirelles und Kátia Lund (2002)

 City of God (Lied), Lied von Sodom (2006)
 City of God (Album), Album von Godsilla (2007)
City of God (Film, 2011), indischer Film von   Lijo Jose Pellissery
 zwischenzeitlicher Name der englischen Industrial-Metal- und Groove-Metal-Band Kill II This

Siehe auch:
 Stadt Gottes
 Cidade de Deus